A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a női 20 kilométeres gyaloglást Pekingben rendezték. A győztes a hazai Liu Hong lett.

Eredmény

Jegyzetek

Források
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság